Билодо () — французская фамилия. Известные носители:

Известные носители 
 Билодо, Александр (род. 1987) — канадский спортсмен, фристайлист.
 Билодо, Жан-Люк (род. 1990) — канадский актёр.
 Билодо, Чарли (род. 1993) — канадский фигурист, выступающий в парном разряде.
 Билодо, Эмманюэль (род. 1964) — канадский актёр и юморист.

Составная фамилия 
 Бауэр-Билодо, Касс (род. 1972) — американская баскетболистка.